Cère est un nom propre qui peut faire référence à :

Hydronyme 
 La Cère, une rivière française du Massif central, affluent de la Dordogne ;
 Le col de Cère, un col de montagne du Massif central, dont le versant occidental donne sur la vallée précédente ;

Toponyme 
 Cère, une commune française située dans le département des Landes en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Communes sur la rivière La Cère :
 Arpajon-sur-Cère, une commune française située dans le département du Cantal en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Biars-sur-Cère, une commune française située dans le département du Lot, en région Occitanie ;
 Gagnac-sur-Cère, une commune française située dans le département du Lot en région Occitanie ;
 Laval-de-Cère, une commune française située dans le département du Lot en région Occitanie ;
 Vic-sur-Cère, une commune française située dans le département du Cantal en région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Patronyme 
 Jean-Marie de Poyferré de Cère (1768-1858), un homme politique français ;
 Lise de Cère (1893-1978), une femme de lettres française ;
 Émile Cère (1863-1932), un journaliste et homme politique français ;
 Paul Cère (1820-1896), père du précédent, est un juriste, journaliste et homme politique français.

Pseudonyme 
 Jacques Saint-Cère, de son vrai nom Armand-Maurice-Dieudonné Rosenthal (1855-1898), un journaliste politique, essayiste et traducteur français.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme